83. længdegrad kan henvise til:

 83. vestlige længdekreds
 83. østlige længdekreds